Treasure kan syfta på:

 Treasure, musikalbum av Hayley Westenra
 Treasure, animerad TV-serie baserad på Michele Hansons litterära figur med samma namn